Philippe Gilbert kan verwijzen naar:
 Philippe Gilbert (wiskundige) (1832-1892), Frans wiskundige
 Philippe Gilbert (wielrenner) (1982), Belgisch wielrenner
 Domein Philippe Gilbert, Frans wijndomein